Zeitungsholding steht für
BV Deutsche Zeitungsholding
Zeitungsholding Hessen